Opposition peut désigner :
 opposition, en politique, l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir ;
 opposition (généralement planétaire), en astronomie et astrologie ;
 opposition, en droit français, la contestation d'un processus juridique ou judiciaire ;
 opposition, au jeu d'échecs, la situation dans laquelle les rois se font face sur l'échiquier ;
 opposition, en matière bancaire, un acte par lequel l'usager d'un moyen de paiement signifie à sa banque qu'il s'oppose à ce que la banque procède à un paiement ;
 opposition à un chèque, le blocage d'un chèque ;
 en anatomie, l'opposition du pouce est la possibilité de mise en contact de la pulpe du pouce avec tous les autres doigts.

Voir aussi 
 Tierce opposition en droit français
 Trouble oppositionnel avec provocation, en médecine, un ensemble de comportements agressifs, asociaux ou provocateurs survenant de façon répétitive et persistante